Кермоуд () — сокр. от MacDermot

Известные носители фамилии 
 Кермоуд, Фрэнк (, 1919-2010), английский историк и теоретик литературы, литературный критик, эссеист.
 Кермоуд, Джозефин или «Кушаг» ( or “”, 1852–1937) — британская поэтесса с острова Мэн